Еволюція (, від evolvo — розгортання) — поступовий розвиток сутності при збереженні її якості в процесі кількісних змін (на відміну від революції, катастрофи, стрибка). Процес зміни, розвитку, перетворення когось, чогось у часі.

Виділяють загальні процеси розвитку Всесвіту, зокрема:

 Біологічна еволюція — необоротний історичний розвиток живих організмів та їх груп на Землі
 Молекулярна еволюція — розділ еволюційної біології, що вивчає еволюцію макромолекул (білків та нуклеїнових кислот) в організмах
 Еволюція галактик — процес формування нерівномірностей у Всесвіті
 Еволюція зір — зміна фізичних характеристик, хімічного складу та внутрішньої будови зорі із часом
 Соціальна еволюція — процес розвитку людських суспільств

Також для інших об'єктів:
 Еволюція військ, застаріле — рух військ для перебудови з одного бойового порядку в інший; здійснення маневру, тактичне навчання військ.
 Еволюція літака — навмисна зміна положення літального апарата в просторі.
 Еволюція фізичної системи — термін, який вживається в фізиці для позначення поступової зміни положення тіл у фізичній системі. Еволюція системи підпорядкована рівнянням руху.
 Диференціальна еволюція — метод багатовимірної математичної оптимізації, що відноситься до класу стохастичних алгоритмів оптимізації (тобто працює з використанням випадкових чисел) і використовує деякі ідеї генетичних алгоритмів.

Див. також 
 Оператор еволюції
 Evolution (значення)